Jacot ist der Familienname folgender Personen:

 André Jacot (1933–2000), Schweizer Musiker und Komponist
 Charles Jacot-Guillarmod (1868–1925), Schweizer Topograph
 Christopher Jacot (* 1979), kanadischer Schauspieler
 Francis Jacot (* 1956), Schweizer Skilangläufer
 Jules Jacot-Guillarmod (1868–1925), Schweizer Arzt, Alpinist, Expeditionsbergsteiger, Autor und Fotograf
 Jules Jacot, Schweizer Bergsteiger aus Genf, Erstbesteiger von Pollux und Großlitzner

 Michel Jacot (* 1940), deutscher Schauspieler
 Michèle Jacot (* 1952), französische Skirennläuferin
 Monique Jacot (* 1934), Schweizer Fotografin und Künstlerin
 Sophie Jacot des Combes (1879–1941), Schweizer deutschsprachige Schriftstellerin

Siehe auch:

 Jacot-Guillarmod